Shamarq är en fornlämning i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Baghlan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul. Shamarq ligger  meter över havet.

Terrängen runt Shamarq är huvudsakligen kuperad. Shamarq ligger nere i en dal som går i sydvästlig-nordostlig riktning. Den högsta punkten i närheten är Kōh-e Tāwah,  meter över havet,  kilometer sydväst om Shamarq. Närmaste större samhälle är Pul-e Khumrī,  kilometer nordväst om Shamarq.

Trakten runt Shamarq består i huvudsak av gräsmarker. Runt Shamarq är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Baghlan (provins)
Fornminnen i Afghanistan